Клифден — переписной посёлок в Ирландии, находится в графстве Голуэй.
 Виконт Клифден — наследственный титул в системе пэрства Ирландии.
 Замок Клифден — один из ирландских замков.